Чемпионат Европы по снукеру 2009 () — главный любительский снукерный турнир 2009 года в Европе, проходивший с 4 июня (хотя церемония открытия состоялась 3-го) по 13 июня в Бельгии. Победителем чемпионата среди мужчин стал ирландец Дэвид Хоган, обыгравший в финале своего соотечественника Марио Фернандеса со счётом 7:4. В женской части турнира победила снукеристка из Бельгии Уэнди Янс; в финале она выиграла у россиянки Анны Мажириной со счётом 5:0. Мажирина, выйдя в финал этого довольно крупного турнира, стала первым игроком в снукер из России, добившимся подобного успеха.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Также, параллельно проходил другой турнир — International Play Offs, победитель которого получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон. Чемпион Европы в мужском разряде также автоматически получал место в мэйн-туре.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 70 игроков были разбиты на 10 групп, в каждой группе снукеристы играли по 6 матчей. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по 3 человека, набравших наилучшие показатели в группе (соответственно, два места в плей-офф оставались свободными, и игроки с наивысшим посевом не играли первый раунд этой стадии). Игроки, занявшие первое место в своих группах, не могли встретится между собой в первом раунде плей-офф. Матчи группового этапа и 1/16 финала игрались до 4 побед, 1/8—1/4 — до 5, полуфиналы — до 6, финал — до 7.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 23 игрока были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые четверо; занявшие 1 место в группе также не могли играть между собой в стартовом раунде плей-офф. Все матчи группового этапа и 1/8 финала проходили до 3 побед, четвертьфиналы и полуфиналы — до 4; финал проводился до 5 побед.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500+трофей
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 

 Чемпионат среди мужчин 

 Плей-офф 
{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала 
| RD2 = 1/8 финала 
| RD3 = Четвертьфиналы 
| RD4 = Полуфиналы 
| RD5 = Финал 
| RD1-seed01= 1
| RD1-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD1-score01= bye
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  
| RD1-score02= 
| RD1-seed03= 17
| RD1-team03=  Мариуш Ширко 
| RD1-score03= 1 
| RD1-seed04= 16
| RD1-team04=  Кжиштоф Врубель
| RD1-score04= 4
| RD1-seed05= 9
| RD1-team05=  Эльфи Бёрден 
| RD1-score05= 3
| RD1-seed06= 24
| RD1-team06=  Брендан О'Донохью
| RD1-score06= 4
| RD1-seed07= 25
| RD1-team07=  Питер Бюллен 
| RD1-score07= 1
| RD1-seed08= 8
| RD1-team08=  Алекс Борг
| RD1-score08= 4
| RD1-seed09= 5
| RD1-team09=  Марио Фернандес 
| RD1-score09= 4
| RD1-seed10= 28
| RD1-team10=  Михал Зелиньский
| RD1-score10= 2
| RD1-seed11= 21
| RD1-team11=  Райнд Дуут 
| RD1-score11= 4
| RD1-seed12= 12
| RD1-team12=  Филип Уильямс
| RD1-score12= 2
| RD1-seed13= 13
| RD1-team13=  Джимми Робертсон 
| RD1-score13= 4 
| RD1-seed14= 20
| RD1-team14=  Патрик Айнсле
| RD1-score14= 1
| RD1-seed15= 29
| RD1-team15=  Марио ван Херк 
| RD1-score15= 0
| RD1-seed16= 4
| RD1-team16=  Лассе Мюнстерманн
| RD1-score16= 4
| RD1-seed17= 3
| RD1-team17=  Шон Баллок 
| RD1-score17= 4
| RD1-seed18= 30
| RD1-team18=  Мартин Ницшке
| RD1-score18= 2
| RD1-seed19= 14
| RD1-team19=  Дэвид Хоган
| RD1-score19= 4
| RD1-seed20= 19
| RD1-team20=  Иван ван Вельтховен
| RD1-score20= 1
| RD1-seed21= 11
| RD1-team21=  Курт Мэфлин 
| RD1-score21= 1
| RD1-seed22= 22
| RD1-team22=  Тони Драго
| RD1-score22= 4
| RD1-seed23= 27
| RD1-team23=  Фахан Мирза 
| RD1-score23= 1
| RD1-seed24= 6
| RD1-team24=  Марио Гёйденс
| RD1-score24= 4
| RD1-seed25= 7
| RD1-team25=  Кристьян Хельгасон 
| RD1-score25= 4
| RD1-seed26= 26
| RD1-team26=  Рой Столк
| RD1-score26= 2
| RD1-seed27= 23
| RD1-team27=  Бьёрн Ханевеер 
| RD1-score27= 1
| RD1-seed28= 10
| RD1-team28=  Энтони Брэбин
| RD1-score28= 4
| RD1-seed29= 15
| RD1-team29=  Саша Липпе 
| RD1-score29= 4
| RD1-seed30= 18
| RD1-team30=  Юрген ван Рой
| RD1-score30= 1
| RD1-seed31= 
| RD1-team31= 
| RD1-score31=  
| RD1-seed32= 2
| RD1-team32=  Люка Бресель
| RD1-score32= bye
| RD2-seed01= 1
| RD2-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD2-score01= 5
| RD2-seed02= 16
| RD2-team02=  Кжиштоф Врубель
| RD2-score02= 4
| RD2-seed03= 24
| RD2-team03=  Брендан О'Донохью
| RD2-score03= 5 
| RD2-seed04= 8
| RD2-team04=  Алекс Борг
| RD2-score04= 4
| RD2-seed05= 5
| RD2-team05=  Марио Фернандес
| RD2-score05= 5 
| RD2-seed06= 21
| RD2-team06=  Райнд Дуут
| RD2-score06= 4
| RD2-seed07= 13
| RD2-team07=  Джимми Робертсон
| RD2-score07= 5
| RD2-seed08= 4
| RD2-team08=  Лассе Мюнстерманн
| RD2-score08= 1
| RD2-seed09= 3
| RD2-team09=  Шон Баллок
| RD2-score09= 4
| RD2-seed10= 14
| RD2-team10=  Дэвид Хоган
| RD2-score10= 5
| RD2-seed11= 22
| RD2-team11=  Тони Драго
| RD2-score11= 5
| RD2-seed12= 6
| RD2-team12=  Марио Гёйденс 
| RD2-score12= 0 
| RD2-seed13= 7
| RD2-team13=  Кристьян Хельгасон
| RD2-score13= 5
| RD2-seed14= 10
| RD2-team14=  Энтони Брэбин
| RD2-score14= 2
| RD2-seed15= 15
| RD2-team15=  Саша Липпе
| RD2-score15= 5
| RD2-seed16= 2
| RD2-team16=  Люка Бресель
| RD2-score16= 2
| RD3-seed01= 1
| RD3-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD3-score01= 2
| RD3-seed02= 24
| RD3-team02=  Брендан О'Донохью
| RD3-score02= 5
| RD3-seed03= 5
| RD3-team03=  Марио Фернандес
| RD3-score03= 5
| RD3-seed04= 13
| RD3-team04=  Джимми Робертсон 
| RD3-score04= 3
| RD3-seed05= 14
| RD3-team05=  Дэвид Хоган
| RD3-score05= 5
| RD3-seed06= 22
| RD3-team06=  Тони Драго
| RD3-score06= 1
| RD3-seed07= 7
| RD3-team07=  Кристьян Хельгасон 
| RD3-score07= 3
| RD3-seed08= 15
| RD3-team08=  Саша Липпе
| RD3-score08= 5
| RD4-seed01= 24
| RD4-team01=  Брендан О'Донохью
| RD4-score01= 2
| RD4-seed02= 5
| RD4-team02=  Марио Фернандес
| RD4-score02= 6
| RD4-seed03= 14
| RD4-team03=  Дэвид Хоган
| RD4-score03= 6
| RD4-seed04= 15
| RD4-team04=  Саша Липпе
| RD4-score04= 0
| RD5-seed01= 5
| RD5-team01=  Марио Фернандес
| RD5-score01= 4
| RD5-seed02= 14
| RD5-team02=  Дэвид Хоган
| RD5-score02= 7
}}

Финал

Другие турниры 
Параллельно с мужским и женским чемпионатами Европы проходили два других турнира — Мастерс (для ветеранов) и International Play Offs. Также в 2009 году (но в другое время и в другой стране) проходили командный чемпионат Европы и чемпионат среди юниоров (до 19 лет). Оба эти турнира не были включены в общую программу, но также считаются частью чемпионата Европы.

Мастерс

Финал 
 Даррен Морган 6:3 Джо Делэни

International Play Offs

Финал 
 Тони Драго 5:4 Рой Столк

Командный чемпионат Европы

Финал 

Мужской турнир 10:9 ()Женский турнир

 6:0

Чемпионат среди юниоров

Финал 
 Люка Бресель 6:5 Майкл Уэсли

Брейки 

Мужской турнир:
 139, 133, 127, 126, 104 Тони Драго
 135, 120, 120 Эльфи Бёрден
 129, 107 Курт Мэфлин
 129 Саша Липпе
 128, 116 Шон Баллок
 123 Брендан О'Донохью
 122, 118, 113, 107, 101 Алекс Борг
 118 Янник Пулэн
 115, 101 Джимми Робертсон
 109 Лассе Мюнстерманн
 109 Кевин ван Хоув
 107 Марио Гёйденс
 104, 103, 101 Дэвид Хоган
 104, 100 Кристьян Хельгасон
 102 Люка Бресель
 101 Кжиштоф Врубель

Женский турнир:
 68, 53, 51, 51, 50, 50 Уэнди Янс
 54 Кандин Бинон

Турнир для ветеранов:
 122, 120, 112, 97, 96, 84, 82, 78, 77, 73, 70, 69, 68, 65, 58, 58, 56, 53, 52, 52 Даррен Морган
 101, 62, 53 Артур Качия
 101 Бриньяр Валдимарссон
 86, 67, 57, 52 Питер Вертоммен
 77 Брендан Томас
 73, 69, 69, 63 Рон Джонс
 72 Крис Дэвидсон
 67 Костас Коннарис
 60 Курт Десплентер
 54 Тони Мифсуд
 53 Рене Хемельсьёт
 52, 52 Ноэл Халфпенни
 52 Триггви Эрлингссон
 52 Эрвин Гётхальс
 52 Руди Пёльманс

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата на Global Snooker
 Результаты командного чемпионата на Global Snooker
 Подробная информация о проведении турнира на Scottish Snooker
 Список брейков в мужском турнире на Snooker.pl
 Список брейков в женском турнире на Snooker.pl
 Список брейков в ветеранском турнире на Snooker.pl

Чемпионат Европы по снукеру
2009 год в снукере
Июнь 2009 года
Спорт в Бельгии в 2009 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
снукер
Снукер в Бельгии